Dorian Gray (actrice), een Italiaanse actrice
De hoofdpersoon uit Het portret van Dorian Gray van Oscar Wilde
Dorian Gray (film), een film uit 2009 gebaseerd op dit boek
Dorian Gray (1970), een film uit 1970
Dorian Gray (opera), een opera van Hans Kox uit 1974